Мошнин, Владимир Александрович  (1863—1928) — русский военный деятель, генерал-лейтенант, герой Первой мировой войны.
 Мошнин, Прохор Исидорович (Серафим Саровский; 1754—1833) — иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители.

См. также 
 Мошнино